NNG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Wuxu, Nanning, Cina